Putičanje je naselje Općine Pirovac, u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se oko 8 kilometara sjeveroistočno od Pirovca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 100 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Šibensko-kninskoj županiji